Le jour se lève peut faire référence à :

Cinéma 
 Le jour se lève, un film français réalisé par Marcel Carné en 1939 ;
 Le jour se lève et les conneries commencent, un film français réalisée par Claude Mulot en 1981 ;

Musique 
 Le jour se lève, une chanson d'Esther Galil sortie en 1971 ;
Le jour se lève, une chanson de Mayra Andrade, parue sur l’album Lovely Difficult en 2013 ;
 Le jour se lève encore, une chanson de Barbara, parue sur l'album Il me revient en 1996 ;
 Le jour se lève encore, une chanson de Jean-Louis Aubert, reprise de la précédente (chanson de Barbara), parue sur l'album Stockholm en 1997.